Zwijndrecht se poate referi la:

 Zwijndrecht, o comună în Belgia
 Zwijndrecht, o comună în Țările de Jos